Tambacounda (ou Tambakounda, Tambakunda) est le nom de plusieurs localités au Sénégal et en Gambie, notamment :
 Tambacounda, la capitale de la région de Tambacounda (Sénégal)
 Tambacounda, un village de la communauté rurale de Adéane (Sénégal)
 Tambacounda, un village de la communauté rurale de Djibidione (Sénégal)
 Tambacounda, un village de la communauté rurale de Inor (Sénégal)
 Tambacounda, un village de la communauté rurale de Kandion Mangana (Sénégal)
 Tambacounda, un village de la communauté rurale de Kataba 1 (Sénégal)